Коняева — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Коняева, Людмила Ивановна (Долматова; 1924—2006) — советская театральная актриса.
 Коняева, Надежда Ефимовна (род. 1931) — советская легкоатлетка.